Marainen ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Issát Marainen (* 1980), schwedisch-samischer Autor und Joiker
 Thomas Marainen (* 1945), schwedisch-samischer Autor und Kunsthandwerker